1955 was het achttiende seizoen van de Divizia A en het 38ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1955 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen
Voetbal in 1955